Wyścig Węgier WTCC 2012 – piąta runda World Touring Car Championship w sezonie 2012 i drugi z kolei Wyścig Węgier. Rozegrał się on w dniach 5-6 maja 2012 na torze Hungaroring w Mogyoródzie na Węgrzech. W pierwszym wyścigu zwyciężył Yvan Muller z Chevroleta, a w drugim Norbert Michelisz z Zengő Motorsport.

Lista startowa

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Warunki atmosferyczne

Wyścig 1

Najszybsze okrążenie

Warunki atmosferyczne

Wyścig 2

Najszybsze okrążenie

Warunki atmosferyczne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Szczegóły Wyścigu Węgier 2012 na stronie WTCC 
 Galeria zdjęć 
 Harmonogram weekendu wyścigowego 

Węgry
2012
2012 na Węgrzech